Wild Child () é o segundo single do álbum The Last Command, lançado pela banda de heavy metal W.A.S.P. em 1986. A canção conseguiu entrar apenas na parada musical do Reino Unido, onde conseguiu moderado sucesso, chegando a posição #71 em 31 de maio de 1986.

Videoclipe 

O vídeo de Wild Child foi gravado no deserto de Mojave, com W.A.S.P. tocando em um palco improvisado com o seu nome exibido em letras grandes de metal na parte traseira. O vídeo abre com Blackie Lawless dirigindo uma motocicleta em uma estrada deserta. Uma mulher de vermelho, que é, possivelmente, uma representação de Satã, é vista brevemente, e logo desaparece. O vídeo, em seguida, corta para o W.A.S.P. tocando no palco no deserto onde não tem público.

Faixas 
Reino Unido 12" Single

Posições nas paradas musicais 

Singles de 1986
Canções gravadas por W.A.S.P.